Molson bezeichnet:

 Molson, kanadisches Brauunternehmen 
 Molson Lake, kanadischer See
 Molson Prize, kanadische Auszeichnung 

Molson ist der Familienname folgender Personen:
 Hugh Molson, Baron Molson (1903–1991), britischer Politiker der Conservative Party
 John Molson (1763–1836), kanadischer Unternehmer und Politiker
 Percival Molson (1880–1917), kanadischer Sportler